IRQ bezeichnet:

 Irak (Kürzel ISO 3166 und IOC)
 Interrupt Request, Unterbrechungsanforderung an einen Computer-Prozessor
 Idle Repeat Request, Protokoll in verteilten Computersystemen

IRQ